Össztánc (Dancing Co-Ed) S. Sylvan Simon 1939-ben bemutatott filmvígjátéka
Össztánc Szoboszlay Péter és Tomsits Rudolf 1972-ben bemutatott animációs filmje
Össztánc Békés Pál a Théâtre du Campagnol „A bál” című előadásának ötletéből írt, 1994-ben bemutatott drámája